Hearst Tower fait référence au nom de deux gratte-ciel aux États-Unis :
 Hearst Tower, gratte-ciel de la ville de New York.
 Hearst Tower, troisième plus haut gratte-ciel de la ville de Charlotte.